Typ 2 (auch Type 2, Typ II) steht für

 Sietas Typ 2, Küstenmotorschiffstyp der Sietas-Werft
 Typ-2-Grammatik, eine kontextfreie Grammatik in der Theorie der formalen Sprachen
 IEC 62196 Typ 2, Ladestecker für Elektrofahrzeuge
 LPG Typ 2, Produktionsform der LPG (DDR)
 Peugeot Typ 2, ein früher Autotyp von Peugeot (1890 bis 1891)
 Typ-II-Von-Neumann-Algebra, eine Klasse von Von-Neumann-Algebren
 Typ-II-Reaktion, einen Immunreaktion-Typ
 Typ II (HADAG), eine Passagierschiffsklasse
 Typ 2, eines der PostScript-Fontformate
 Typ 2 Kawanishi H8K, ein Flugzeug der Kaiserlich Japanischen Armee
 U-Boot-Klasse II, eine Klasse deutscher U-Boote
 VW Typ 2, siehe VW-Bus, die zweite Modellreihe von Volkswagen
 Typ 2 Ke-To, ein leichter Panzer des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 2 Ho-I, ein Infanterieunterstützungspanzer des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 2 Ka-Mi, der erste Schwimmpanzer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Typ 2 No-Ni, ein Panzerjäger des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 2 Tera-Gewehr, ein für japanische Fallschirmspringer entwickeltes Take-Down-Gewehr

Abkürzung